Саймон Гандольфи (род. Лондон, 11 февраля 1933) — английский писатель и байкер, известный своими мотопробегами на сверхдальние дистанции. Он проехал более 110 тысяч километров в одиночку без поддержки, в частности, по Америке и Индии.

 2007—2008 гг., Мексика — Огненная Земля через Мексику, Гватемалу, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Эквадор, Перу, Боливию и Аргентину: 34 000 км на Хонде 125 см³.
 апрель — декабрь 2009 г., от Огненной Земли до Нью-Йорка: 46 000 км на той же Хонде
 ноябрь — июнь 2010—2011 гг., Индия: 18 000 на  125 см³.
 апрель — октябрь 2013 г., Индия: 16 000 км на TVS Phoenix 125 (TVS Motor Company).

Тур 2008 года по Америке был предпринят, когда Гандольфи было 73 года. Во время тура по Индии 2010 года ему было 77 лет. Этот тур был устроен вопреки терактам в Мумбаи в 2008 году, о которых Сандольфи сказал: «Это нападение привело меня в ярость, и я увидел, что все туристы отменили поездки, и поэтому я поехал по Индии, и если такой старикан, как я, может ездить по Индии в моем возрасте, это не может быть так опасно».

Ко времени одиночной поездки 2013 года Гандольфи исполнилось уже 80 лет. О поездке вышла как серия материалов для раздела о путешествиях The Guardian «Пеший туризм» в период с июня по октябрь того же года. Его поездка, которая должна была пройти через Индию в Англию, закончилась, когда Гандольфи получил перелом рёбер и другие травмы после столкновения с коровой.

Родной отец Гандольфи, , герцог Гандольфи, маркиз ди Мелати, умер в 1938 году, когда мальчику было всего 5 лет. Саймон Гандольфи — пасынок подполковника , автогонщика, британского пилота Первой мировой войны и офицера MI6 в годы Второй мировой войны.

Саймон Гандольфи известен как автор остросюжетных романов, на русском языке издана трилогия о приключениях отставного разведчика Трента.

Библиография 
 Even With The Shutters Closed 1965 Peter Davies ISBN 978-1-871565-59-1.
 100 Kilo Club. Wildwood House 1975 ISBN 978-0-7045-0162-1
 The Reluctant Stud, Sphere. 1981. ISBN 978-0-7221-3803-8
 France Security. Frederick Muller. 1981. ISBN 978-0-85634-116-8
 Цикл «Отставной разведчик Трент» (персонаж придуман Алистером Маклином)
 Golden Girl. Orion. 1992. ISBN 978-1-85592-008-8 («Золотая девушка»)
 Golden Web. Orion. 1994. ISBN 978-1-85797-511-6 («Золотая сеть»)
 Golden Vengeance. Orion. 1995 ISBN 978-1-85592-821-3 («Золотая месть»)
 White Sands. Orion. 1996. ISBN 978-1-85797-691-5
 Aftermath. Orion. 2000. ISBN 978-0-7528-3229-6

 
 
 Arcadia Press reprint 2013 
 An Indian Love Affair. Arcadia. 2016. ISBN 978-1-910050-81-1

Примечания

Ссылки 
 

Английские писатели XXI века
Английские писатели XX века
Персоналии:Лондон
Байкеры